Hans-Werner Graf (* 1961) ist ein deutscher Informatiker. An der privaten Fachhochschule University of Applied Sciences Europe  (ehemals Business and Information Technology School) in Iserlohn ist er als Dozent für Wirtschaftsinformatik und Logistik tätig.

Hans-Werner Graf studierte Informatik an der Technischen Universität Dortmund, an der er später auch promovierte. An der BiTS Iserlohn hält er als Hochschullehrer für Wirtschaftsinformatik und Logistik seit Januar 2003 eine Professur. Darüber hinaus leitete er als Dekan das Studiendekanat und war Vorsitzender des Prüfungsausschusses. Außerdem betreute er als Studiengangsleiter den inzwischen eingestellten Diplom-Studiengang Wirtschaftsinformatik an der BiTS. Parallel zu seiner Lehrtätigkeit ist Hans-Werner Graf weiterhin in einer Unternehmensberatung tätig.
Seit September 2012 ist Hans-Werner Graf Professor für Wirtschaftsinformatik, insb. Supply Chain Management an der Fachhochschule Dortmund. Dort ist er auch Studiengangsleiter für den Studiengang Betriebswirtschaftliche Logistik.

Veröffentlichungen 
 Optimierung des Wechselbrückentransports – Ein Spezialfall der Tourenplanung. In: Buchholz; Clausen: Große Netze der Logistik: Die Ergebnisse des Sonderforschungsbereichs 559. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.
 Festlegung der Abfahrts- und Ankunftszeiten (Fahrplangestaltung). Dortmund 2005.
 Netzstrukturplanung: ein Ansatz zur Optimierung von Transportnetzen. Praxiswissen, Dortmund 2000, ISBN 3-932775-49-X.

Weblinks

Einzelnachweise 

Informatiker
Unternehmensberater
Hochschullehrer (University of Applied Sciences Europe, Standort Iserlohn)
Deutscher
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann